

Geografia
Tullia – antica città romana della Numidia, presso l'odierna Annaba (Algeria)
Diocesi di Tullia – sede titolare della Chiesa cattolica

Onomastica
Tullia – forma femminile del nome proprio di persona Tullio

Persone
Gens Tullia – gens romana
Tullia – figlia di Cicerone
Tullia Maggiore – figlia di Servio Tullio e prima moglie di Tarquinio il Superbo
Tullia Minore – figlia di Servio Tullio e seconda moglie di Tarquinio il Superbo
Tullia d'Aragona – poetessa e letterata italiana